Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2019 był 47. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z czternastu rajdów, rozgrywanych na czterech kontynentach. 

W porównaniu z ubiegłym rokiem w tym sezonie zaszły następujące zmiany: całkowita długość odcinków specjalnych w jednym rajdzie została zmniejszona się z maksimum 500 km do maksimum 350 km; w celu ograniczenia kosztów zmniejszono liczbę dni testowych w roku dla producentów WRC z 55 do 42 dni; kierowcy z priorytetu 1 w WRC od 2019 roku mogą wybrać stały numer startowy na sezon - poza numerem pierwszym, należnym mistrzowi świata. Likwidacji uległy mistrzostwa w kategorii WRC 3, w zamian wprowadzono mistrzostwa w kategorii WRC 2 Pro Championship (skrót WRC2 Pro) - dla zespołów fabrycznych, w kategorii WRC 2 rywalizowały wyłącznie załogi prywatne.  

W nowo utworzonej kategorii WRC2 Pro zespoły mogły wystawić po dwóch zawodników, jeden z nich musiał zaliczyć co najmniej siedem rund mistrzostw, w tym jedną poza kontynentem europejskim. Do klasyfikacji generalnej zaliczane było osiem najlepszych rund, wyżej sklasyfikowana załoga danego zespołu punktowała w mistrzostwach producentów WRC 2 Pro. 

W kategorii Junior WRC zawodnicy rywalizowali w pięciu rundach, będą to następujące eliminacje - Rajd Szwecji, Rajd Korsyki, Rajd Sardynii, Rajd Finlandii i Rajd Walii. Do dyspozycji kierowców były, tak jak w roku ubiegłym samochody Ford Fiesta R2T przygotowywane przez polski oddział firmy M-Sport. Nagrodą dla zwycięzcy klasyfikacji Junior WRC był samochód Ford Fiesta R5, oraz zapewnienie opon na kolejny sezon w WRC2.

Po rozegraniu trzynastu rund i odwołaniu Rajdu Australii z powodów panujących tam w tym czasie pożarów mistrzem świata kierowców na sezon 2019 został Estończyk Ott Tänak, który wygrał sześć rund, dwa razy przyjeżdżał na drugim miejscu i raz był trzeci. Drugiem miejsce zajął Belg Thierry Neuville, zwycięzca trzech rajdów i trzecie ubiegłoroczny mistrz Francuz Sébastien Ogier. W rywalizacji zespołowej pierwsze miejsce zdobył zespół Hyundaia, drugie Toyoty, a trzecie Citroëna.

W kategorii WRC2 drugie miejsce zajął Polak Kajetan Kajetanowicz korzystając w tym sezonie z dwóch aut Volkswagena Polo GTI R5 i Škody Fabi R5. Jest to drugi najlepszy wynik Polaków w historii startów, po mistrzostwie Roberta Kubicy w WRC2 w sezonie 2013. Kajetanowicz w sezonie wygrał jeden rajd, raz przyjechał na drugim miejscu i trzy razy na trzecim.

Kalendarz 

W porównaniu z poprzednim sezonem, w roku 2019 odbędzie się jeden rajd więcej. W kalendarzu WRC znalazł się Rajd Chile - druga południowoamerykańska runda, która odbędzie się dwa tygodnie po Rajdzie Argentyny.

Zespoły i ich załogi

Zmiany kadrowe 
W porównaniu do poprzedniego sezonu, w klasie WRC nastąpiło duże przetasowanie kierowców, jak i pilotów.   

 Skład Citroëna Total WRT został całkowicie zmieniony. Zrezygnowano z usług Craiga Breena i Madsa Østberga, a jego barwy reprezentowali Sébastien Ogier, oraz Esapekka Lappi.
Hyundai Shell Mobis WRT zrezygnował z usług Haydena Paddona. Początkowo planowano, by Nowozelandczyk wystartował w jednej z rund sezonu 2019, lecz nie było dalszego zainteresowania ze strony zespołu. Niespodziewanym transferem do koreańskiego zespołu okazał się Sébastien Loeb, który podpisał dwuletni kontrakt i wystartował w sześciu rajdach sezonu 2019, zaczynając od Rajdu Monte Carlo. Na Rajd Finlandii, oraz Rajd Wielkiej Brytanii zatrudniono Craiga Breena wraz z pilotem Paulem Naglem, gdyż zarówno Loeb, jak i Dani Sordo nie byli chętni do uczestnictwa w tych rundach.
 Japońska Toyota podpisała roczny kontrakt z Krisem Meeke'iem. Po zwolnieniu z Citroëna w poprzednim roku Brytyjczyk zrezygnował z usług swojego wieloletniego pilota Paula Nagle'a i rozpoczął współpracę z byłym pilotem Haydena Paddona - Sebastianem Marshallem.
 Brytyjski M-Sport przedłużył kontrakt z Teemu Suninenem, oraz Elfynem Evansem. Nowym pilotem Suninena został Marko Salminen, którego od Rajdu Sardynii zastąpił Jarmo Lehtinen. Evans rozpoczął współpracę z byłym pilotem Breena - Scottem Martinem. Dan Barritt, który dotychczas współpracował z Evansem, rozpoczął współpracę z Toyotą i ich japońskim kierowcą Takamotą Katsutą startującym w WRC 2. Trzecim kierowcą M-Sportu został Szwed Pontus Tidemand, który zaliczy dwa rajdy - Rajd Monte Carlo i Rajd Szwecji. On również zmienił pilota z którym współpracował przez ostatnie 3 sezony i miejsce Jonasa Anderssona zajął Ola Fløene. Swój debiut w klasie WRC pod szyldem M-Sportu zanotuje Gus Greensmith w Rajdzie Portugalii. Będzie to jedyny start Brytyjczyka w najwyższej klasie, gdyż resztę sezonu - 10 rajdów - będzie startował w nowej klasie WRC-2 Pro, również w barwach M-Sportu.

Prezentacja zespołów i oklejeń 
12 stycznia 2019 podczas wystawy Autosport International w Birmingham odbyła się prezentacja zespołów, oraz nowych malowań samochodów na sezon 2019.  

 Po zakończeniu sponsoringu przez Red Bulla M-Sport powrócił do swoich klasycznych barw prezentując swoją Fiestę WRC w przeważającym niebieskim kolorze z białymi i czarnymi dodatkami.  
 Hyundai pozostał przy swojej wersji oklejenia z poprzedniego sezonu, modyfikując nieznacznie mniejsze elementy, oraz wprowadził więcej czerwieni, co zmieniło wygląd samochodu na bardziej agresywny.  
 Toyota pozostała przy swoim malowaniu z sezonu 2018, jako że był to dla nich sezon zwycięski i nie chcą tego zmieniać.  
 Citroën pozostał przy swoim klasycznym, bazowym czerwonym kolorze, jednak od chwili wznowienia współpracy z Red Bullem, boki pojazdu zdobi czerwony byk, na żółto-granatowym tle. Liczba 1919 na klapie bagażnika nawiązuje do stulecia istnienia marki Citroën.

W trakcie prezentacji samochodów kierowcy ujawnili swoje numery startowe, które wybrali przed rozpoczęciem sezonu.

Wyniki

Wyniki końcowe RMŚ 2019 
 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza: 

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja kierowców

|}

Klasyfikacja pilotów

Zespoły

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2019 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Junior WRC

Kierowcy

Statystyki sezonu 2019 

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Liderzy rajdu

Przypisy 

2019 w sportach motorowych